Т-84 — украинский основной боевой танк, дальнейшее развитие Т-80УД.

История 
Работы над модернизацией танка Т-80УД были начаты в 1992 году.

Первый опытный образец Т-84 был создан в конце 1994 года (всего было изготовлено два или несколько опытных образцов).

В апреле 1995 года демонстрационный образец танка Т-84 был представлен на выставке вооружений IDEX-95.

В 2000 году Т-84 был официально принят на вооружение украинской армии.

В дальнейшем, в 2000 году работы над Т-84 были прекращены, поскольку министерство обороны Украины принято решение о начале работ над новым типом основного танка, результатом которых стал танк «Оплот-М» (28 мая 2009 года принятый на вооружение украинской армии под наименованием БМ «Оплот»).

В 2002 году состоялись государственные испытания маскировочной конструкции «Контраст» (разработчиками которой являлись Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина, Институт автоматизированных систем и севастопольское предприятие «Современные волоконные технологии»). Единицей бронетехники, на которую в ходе испытаний был установлен комплект «Контраст», являлся танк Т-84.

В августе 2013 года Кабинет министров Украины, руководимый Николаем Азаровым, разрешил снять с баланса Вооружённых сил Украины оба танка Т-84 (один Т-84 "объект 478ДУ2" на базе Т-80УД 1992 года выпуска и один Т-84 "объект 478ДУ4" 1999 года выпуска) и предназначил к продаже по 399 тыс. гривен (дешевле, чем Т-64Б1).

Один танк куплен США .

Описание 

По сравнению с Т-80УД, у новой машины увеличена мощность двигателя до 1200 л. с., усовершенствованы приборы прицеливания и наблюдения, улучшена динамическая защита.

Кроме того, установлен комплекс электро-оптической активной защиты от высокоточного оружия («Штора-1» или «Варта») для защиты танка от управляемого противотанкового вооружения противника.

Модификации 
 Т-84 (объект 478ДУ2) — базовый вариант, разработанный в первой половине 1990-х годов.
  (объект 478ДУ9, Т-84У, или БМ «Оплот» обр. 1999г) — танк получил новую сварно-катанную башню с цельноштампованной крышей, изготовленную из электрошлаковой переплавки, благодаря чему, имеет более высокую прочность и «живучесть». С учётом более простой формы башни, в ней удалось удачно разместить многослойную броню. Также был увеличен её внутренний объём. В лобовой проекции башни была размещена новая динамическая защита 3-го поколения украинского производства «Нож». Оснащён динамической и активной защиты украинского производства, приборами прицеливания зарубежного производства, увеличенными бортовыми экранами. Прошел испытания и был принят на вооружение армии Украины, изготовлено 10 единиц.
 БМ «Оплот» («Оплот-М») (объект 478ДУ9-1) — последняя модернизированная модификация Т-84 с улучшенными качествами мобильности и защищенности, установлена КОЭП Варта, изготовлено 5-6 единиц.
 «Оплот-T» (объект 478ДУ9-Т) — серийный «Оплот-Т» для Таиланда, отличается от 478ДУ9-1 установкой кондиционера и ВСУ.
 «Оплот-П»(объект 478ДУ9-П, он же объект 478БЭ) — версия танка для пакистанского тендера. Снаружи отличается от 478ДУ9-1 облегченными бортовыми экранами корпуса.
  (объект 478Н) — вариант Т-84 «Оплот» для участия в турецком тендере 2000 года, с измененной башней, в которой установлена 120-мм пушка под боеприпасы стандарта НАТО с автоматом заряжания в кормовой нише.

Машины на базе танка 
 БРЭМ-84 «Атлет» — бронированная ремонтно-эвакуационная машина на базе узлов шасси танка Т-84У «Оплот»;
 БМУ-84 — бронированный мостоукладчик;
 БТМП-84 — современная украинская экспериментальная боевая машина пехоты на базе Т-84У «Оплот».

Боевое применение 
Т-84 Оплот применяется в ходе Вторжения России на Украину.

Оценки 
Базовый вариант Т-84 (объект 478ДУ7 и объект 478ДУ2) имеет характеристики бронирования и огневой мощи на уровне российского танка Т-90С, но превосходит его в мобильности.

Тактико-технические характеристики

Вооружение 
 125-мм гладкоствольная пушка 2А46М-1 (со стабилизатором 2Э42):
 боекомплект: всего — 43, в МЗ — 28.
 7,62-мм спаренный пулемёт ПКТ или его украинская копия КТ-7,62:
 боекомплект — 1250.
 Зенитная установка ПЗУ-7:
 12,7-мм пулемет НСВТ или его украинская копия КТ-12,7;
 боекомплект — 450 (три ленты по 150 патронов);
 дистанционное управление;
 вертикальная стабилизация.

Приборы наблюдения 
 основной прицел 1Г46
 ночной прицел тепловизор
 командирский (дневной/ночной) ТКН-4С «Агат»

Двигатель и ходовая часть

Танки других стран

Галерея

Примечания

Литература 
 Основной боевой танк Т-84 // Бронетанковая техника мира: справочник / сост. О. Н. Брилев. М., АРМС-ТАСС, 2006. стр.332-333

Танки по алфавиту
Основные боевые танки
Опытные танки и прототипы
Танки Украины
Т-84
Военная продукция Завода имени Малышева
Военная продукция Харьковского конструкторского бюро машиностроения
Танки с двухтактным дизелем